Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1932 () прошёл в апреле Амстердаме в Parkhotel Dammen (Vaderland, 4 april 1932) Dammen (Vaderland, 18 april 1932). В круговом турнире было 10 участников. С 11 очками выиграл Йохан Вос — это его пятый национальный титул. Тем самым он повторил достижение первого чемпиона Нидерландов Джека де Гааза, выигрывавшего титул 5 раз (1902, 1908, 1911, 1916, 1919).
Прошлогодний чемпион не смог защитить титул и занял 6-7 место.

Призёры 
 — Йохан Вос

 — Фрек Раман

 — Б. Рис, Пит  ван Дартелен, Барис Дукель

Результаты

Ссылки 
 Dammen (Vaderland, 4 april 1932)
 Dammen (Vaderland, 18 april 1932)
 damkampioenschap van Nederland (Leeuwarder Courant, 19 april 1932)
 Het damspel. -  No 6. - 01.06.1932

Примечания 

1932 год в Нидерландах
1932 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме
Апрель 1932 года